Detta är en lista över Sovjetunionens officiella namn på alla Sovjetunionens officiella språk och officiella språk i delrepubliker.

Referenser 

Sovjetunionen